SJY steht als Abkürzung für:

 Flughafen Seinäjoki, ein finnischer Flughafen (IATA-Code)
 Sriwijaya Air, eine indonesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung